Rexhepi est un patronyme albanais dérivé du prénom , et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Bajram Rexhepi, homme politique kosovar ;
 Dardan Rexhepi, footballeur kosovar ;
 Lum Rexhepi, footballeur kosovar ;
Rexhep Rexhepi, footballeur kosovar ayant donné son nom au stade du KF Feronikeli.

Notes et références 

en:Rexhepi